PDK est un sigle, qui signifie :
 Porsche DoppelKupplung, une boîte de vitesses robotisée à 7 rapports ;
 Parti démocratique du Kurdistan ;
 Parti démocratique du Kosovo.